Ранчо ел Алазан има више значења:

 Ранчо ел Алазан (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Алазан (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику